Blinde Rot ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:
 Blinde Rot, rechter Zufluss des Kochers aus den nördlichen Ellwanger Bergen bei Abtsgmünd, Ostalbkreis
 Blinde Rot (Finstere Rot), Oberlauf der Finsteren Rot im nördlichen Welzheimer Wald bei Schadberg, Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis

Siehe auch:
 Rot (Begriffsklärung)